La potion magique est un breuvage imaginaire qui donne une force surhumaine à quiconque la boit dans l'univers d'Astérix.  La Potion magique est aussi le titre de plusieurs œuvres : 
 La Potion magique (The Chaser), trente-et-unième épisode de la  de La Quatrième Dimension diffusé en 1960 ;
 La Potion magique de Georges Bouillon (George's Marvellous Medicine), roman de Roald Dahl sorti en 1981 ; 
 La Potion magique (Grampa vs. Sexual Inadequacy), dixième épisode de la  des Simpson diffusé en 1994.

Voir aussi 
 Astérix et la Potion magique, jeu de société édité en France en 1967 ; 
 Astérix et la Potion magique, jeu vidéo d’aventure sorti en 1986 ;
 Astérix : Le Secret de la potion magique, film d’animation français d’Alexandre Astier et Louis Clichy, sorti en 2018.